Анга́рия (, ) — государственная ямская повинность в Римской империи, Византии, средневековой Европе, а также барщина и другие повинности в пользу феодала.

Этимология 
В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указано, что греческим словом  означается служба конных курьеров — ангаров. В некоторых других дореволюционных изданиях слово «ангария» возводили к  — «верховой вестник».

Согласно Большой советской энциклопедии,  и  происходят от  — «конный гонец». Советская историческая энциклопедия в качестве первого значения для слова «ангария» приводит: «В  государстве Ахеменидов царский конный гонец», и этому вторят некоторые современные словари иностранных слов.

История и описание 

Ангарией в Римской империи называлась возложенная на обывателей, в особенности провинциальных, повинность выставлять на государственные дороги лошадей и носильщиков для нужд правительства. То же самое требовалось в случае путешествия императора и его свиты.

При дальнейшем своем развитии эта повинность включала всяческое содействие правительственным транспортам и была распространена и на такие случаи, когда транспорты эти направлялись и не по государственным дорогам. Эта дополнительная повинность (сверх ангарии) поставлять вьючный скот для государственных перевозок называлась парангарией.

В Средние века ангариями именовались всевозможные дорожные и ямские повинности, безразлично, отбывались ли они в интересах государства или же были установлены в пользу частных лиц. Под ними подразумевали, наконец, и всякого рода барщину, иногда даже трёхмесячную подать, потому что последняя напоминала собой частный оброк, а, может быть, и потому, что она отчасти служила денежным  для работ и тягостей, которые раньше отбывались в натуре.

См. также

Примечания

Литература 
  // Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / Под ред. А. Н. Чудинова. — Изд. 3-е, исправ. и доп. — : Издание В. И. Губинского, 1910.
 Llewelyn S. R., Kearsley R. A. A Review of the Greek Inscriptions and Papyri 1982—83 // Documents Illustrating Early Christianity / S. R. Llewelyn. — Sydney, NSW, Australia: The Ancient History Documentary Research Centre, Macquarie University; Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1994. — Vol. 7. — P. 13, 59—87. — 287 p. — ISBN 1-86408-154-6, 978-1-86408-154-1.

Ссылки 

 

История почты
Римское право
Феодализм
Транспорт Древнего Рима
повинности